Agélaos, dans la mythologie grecque, peut désigner :
 Agélaos fils d'Héraclès, aussi appelé « Lamos » ou « Hyllos » ;
 Agélaos fils de Damastor, un des prétendants de Pénélope ;
 Agélaos fils de Téménos, un des Héraclides ;
 Agélaos fils de Stymphalos, père de Phalanthos ;
 Agélaos fils d'Hippasos, combattant troyen à la guerre de Troie ;
 Agélaos fils d'Althée, participant à la chasse au Sanglier de Calydon ;
 Agélaos fils de Méon, combattant troyen tué par Ajax ;
 Agélaos fils de Téménos, meurtrier de son père Téménos pour récupérer son royaume.

Agélaos peut aussi désigner :
 Agélaos de Naupacte, général étolien du .